Осада Сард (546 до н. э.)
 Осада Сард (498 до н. э.)